Fitzner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Fitzner (* 1962), deutscher Dirigent
 Horst Fitzner (1930–2020), deutscher Generalmajor des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR
 Kai-Eric Fitzner (* 1970), deutscher Schriftsteller und Redner
 Meike Fitzner (* 20. Jh.), deutsche Fußballspielerin
 Otto Fitzner (1888–1945), deutscher Wirtschaftsjurist, Manager und Wehrwirtschaftsführer

 Sebastian Fitzner (* 1994), deutscher Synchronsprecher
 Thomas Fitzner (* 1960), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Pfitzner (Begriffsklärung)